Холте (, ) — норвежская фамилия. Известные носители:

 Холте, Оскар — фигурист из Норвегии.
 Холте, Тор Хокон (род. 1958) — норвежский лыжник, чемпион мира, победитель этапов Кубка мира.